Vajda Ernő (1885–1964) író, újságíró, szerkesztő
 Vajda Ernő (1886–1954) újságíró, színpadi szerző
 Vajda Ernő (1889–1980) fotóművész, botanikus